Степан Зиновьев: